NSTU steht für:
 Nowosibirsker Staatliche Technische Universität in Russland 
 Pago Pago International Airport, Flughafen in Amerikanisch-Samoa (ICAO-Code)

NSTU